Hohebach ist ein geographischer Name im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg:

 Hohebach, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Dörzbach
 Hohebach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Hohebach, Gemeinde Dörzbach

Siehe auch:
 Hohenbach